Егор Петров:* Петров, Егор Алексеевич (1871 —1918/1919) — рабочий, депутат II Государственной думы Российской империи.
 Петров, Егор Константинович (1907—1944) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны.
 Петров, Егор Осипович (1817—1892, настоящая фамилия Дебуар) — русский актёр.